Le qualificazioni del singolare  del Qatar ExxonMobil Open 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Qatar ExxonMobil Open 1998 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Ján Krošlák (Qualificato)
 Dick Norman (primo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Martin Sinner (Qualificato)

 Álex López Morón (primo turno)
 John van Lottum (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (ultimo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)

Qualificati 

 Ján Krošlák
 Lars Burgsmüller

 Olivier Delaître
 Martin Sinner

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 1998
ATP Tour 1998